Bella (filme) — produção américo-mexicana de 2007
Bella (Potenza) — comuna italiana
695 Bella — asteroide

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de cinema